Wolfersgrün ist ein Ortsname:

 Wolfersgrün (Kirchberg), Ortsteil der Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Wolfersgrün (Wallenfels), Kirchdorf der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Wolfsgrün